Ви́шня вишнеобра́зная () — вид древесных растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Вишня вишнеобразная — дерево, обычно достигающее 10 (редко 30) метров в высоту. Молодые ветки зелёные, опушённые, затем оголяющиеся.

Листья в очертании от яйцевидно-ланцетных до продолговато-обратнояйцевидных, 4—12 см длиной и 2,2—5 см шириной, кожистые, с единожды- или дважды-зубчатым краем. Черешки до 2 см длиной, голые. Верхняя поверхность листовой пластинки тёмно-зелёная, голая, нижняя — светло-зелёная, по жилкам иногда железисто-опушённая. Прилистники линейные.

Цветки розового или белого цвета, одиночные или собранные в 2—4 в зонтичные соцветия, распускаются до появления листьев или одновременно с ним. Прицветники коричневатые, почти округлые, с зубчатым краем. Чашелистики дельтовидной формы, прямые, красноватые. Лепестки обратнояйцевидные или яйцевидные, с цельным или выемчатым концом. Пестик голый. Тычинки в количестве 32—34, одной длины с пестиком, короче лепестков.

Плод — яйцевидная костянка до 1,5 см в диаметре, фиолетово-чёрного цвета. Внутриплодник бороздчатый. Съедобна, обладает кисло-сладким вкусом.

Ареал 
Вишня вишнеобразная распространена в континентальной Юго-Восточной Азии — от северной Индии на западе до Вьетнама на востоке.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Сливовые
Флора Юго-Восточной Азии
Плодовые деревья
Вишня